В теории графов свободный от -биклик граф — это граф, в котором нет полных двудольных графов с 2 вершинами   в качестве подграфов. Семейство графов является свободным от биклик, если существует число , такое, что все графы в семействе свободны от -биклик. Семейства свободных от бициклов графов образуют одно из наиболее общих типов семейств разреженных графов. Они возникают в задачах инцидентности в комбинаторной геометрии, а также используются в .

Свойства

Разреженность 
Согласно  любой свободный от -бициклов граф с  вершинами имеет  рёбер, т.е. граф существенно более редкий, чем плотный граф. В обратную сторону, если семейство графов определено запрещёнными подграфами или замкнуто по отношению к операции взятия подграфа и не включает плотные графы произвольно большого размера, оно должно быть свободным от -биклик для некоторого , в противном случае, семейство должно включать произвольно большие плотные полные двудольные графы.

В качестве нижней границы Эрдёш, Хайнал и Муун высказали предположение, что любой максимальный свободный от -биклик двудольный граф (к которому нельзя добавить ребро без создания -биклики) имеет по меньшей мере  рёбер, где  и  — число вершин на каждой из долей графа.

Связь с другими типами семейств разреженных графов 
Граф с вырождением  является обязательно свободным от  -биклик. Кроме того, семейство свободных от биклик графов должно быть нигде не плотным, что означает, что для любого числа  существует граф, который не является -неглубоким минором какого-либо графа из семейства. В частности, если существует граф с   вершинами, не являющийся 1-неглубокими минором, то семейство должно быть свободным от -биклик, поскольку все графы с  вершинами являются 1-неглубокими минорами графа .
Таким образом, свободные от биклик семейства графов унифицируют два из наиболее общих классов разреженных графов.

Приложения

Дискретная геометрия 
В комбинаторной геометрии многие типы графов инцидентности заведомо свободны от биклик. В качестве простого примера граф инцидентности конечного множества точек и прямых на евклидовой плоскости заведомо не содержит  подграфа.

Параметризованная сложность 
Свободные от биклик графы используются в теории  для разработки алгоритмов, эффективных для разреженных графов с достаточно малыми входными параметрами. В частности, поиск доминирующего множества размером  на свободных от -биклик графах является фиксированно-параметрически разрешимой задачей, если использовать параметр , даже хотя существуют веские основания, что это невозможно, если использовать только параметр  без . Те же результаты верны для многих вариантов задачи о доминирующем множестве. Проверка, имеет ли доминирующее множество размер не более , может быть также преобразована в другую проверку с той же параметризацией путём цепочки вставок и удалений вершин, сохраняя свойство доминирования.

Примечания

Литература 
 
 
 
 . See in particular Lemma 3.1 and the remarks following the lemma.
 

Семейства графов